

Personnalités 

 Christian Zermatten (né en 1966), entraîneur suisse de football ;
 Jean Zermatten (né en 1948), juriste suisse, ancien Président du comité des droits de l'enfant de l'ONU ;
 Maurice Zermatten (1910-2001), écrivain suisse francophone.